Everson est un patronyme et un toponyme :

Prénom 
 Everson Camilo, coureur cycliste brésilien.
 Everson Griffen, joueur de football américain.
 Everson, Everson Pereira da Silva, footballeur brésilien.

Patronyme 
 Carrie Everson, métallurgiste et chimiste américaine.
Corinna Everson, culturiste et actrice américaine
 John Everson, écrivain américain.
 Michael Everson, linguiste américain et auteur de police Unicode homonyme.
 Wendy Everson, coureuse cycliste anglaise.
 William Everson, poète.

Toponyme 
 Everson, commune (borough) de Washington.
 Everson, commune (borough) de Pennsylvanie.
 Everson Creek, cours d'eau  du comté de Lemhi, Idaho, États-Unis.
 Everson Creek, cours d'eau du comté de Beaverhead, Montana, États-Unis.
 Everson Drain, une voie d'eau navigable à 800 km au nord-ouest de la capitale Washington.
 Everson Island, île à Nouvelle-Galles du Sud, Australie.
 Everson Museum of Art est un musée d'art situé à Syracuse, aux États-Unis.

Homonymie de prénom